Північне Причорномор'я
 Південне Причорномор'я, Понт.
 Велике Причорномор'я, геополітичний концепт